Antonio Sassarini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Carlo Sassarini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano